Le nom Témiscouata désigne ou fait partie du nom de divers lieux et entités politiques ou administratives de la région du Bas-Saint-Laurent au Québec (Canada).

Nom exact
Témiscouata, une municipalité régionale de comté,
le comté de Témiscouata,
 Témiscouata, district électoral du Canada-Uni,
Témiscouata, ancienne circonscription électorale fédérale,
Témiscouata, ancienne circonscription électorale provinciale,
le lac Témiscouata.

Inclus dans le nom
La ville de Témiscouata-sur-le-Lac,
Kamouraska-Témiscouata, une circonscription électorale provinciale,
Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, une circonscription électorale fédérale,
le parc national du Lac-Témiscouata,
Saint-Elzéar-de-Témiscouata, une municipalité de paroisse,
Saint-Honoré-de-Témiscouata, une municipalité,
Kamouraska—Rivière-du-Loup—Témiscouata—Les Basques, ancienne circonscription électorale fédérale.